U20-världsmästerskapet i fotboll för damer 2006 hölls i Ryssland mellan den 17 augusti och 3 september 2006. Detta var tredje gången Fifa anordnade turneringen. Turneringen bestod av 16 lag. Vinnare blev Nordkorea, som tog sin första titel.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor 
 FIFA:s officiella webbplats

Referenser

2006 i Ryssland
Internationella fotbollstävlingar i Ryssland
Fotbollsåret 2006
2006
Sportevenemang i Moskva
Sportevenemang i Sankt Petersburg
Moskva under 2000-talet
Sankt Petersburg under 2000-talet